Перекрёстный огонь (фильм):
 Перекрёстный огонь (фильм, 1947) — фильм Эдварда Дмитрыка.
 Перекрёстный огонь (фильм, 1997) — фильм Томаса Рота.
 Перекрёстный огонь (фильм, 1998) — фильм Гари Липски.
 Перекрёстный огонь (фильм, 2008) — фильм Клода-Мишеля Рома.
 Перекрёстный огонь (фильм, 2014) — фильм Криса Бринкера.
 Перекрёстный огонь (фильм, 2021) — последний фильм Бенни Чана.